De Lutte, een plaats in Overijssel, Nederland
Lütte, een plaats in Brandenburg, Duitsland